Medfield – comune della contea di Norfolk, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
Medfield – processore Intel